Ли Га́о (, 351—417), взрослое имя Сюаньшэ́н (玄盛), прозвище Чаншэ́н (長生) — основатель государства Западная Лян; храмовое имя — Тай-цзу (太祖), посмертное имя — Учжа́о-ван (武昭王). После того, как его дальний потомок Ли Юань основал в 618 году империю Тан, Ли Гао получил посмертное имя Синшэн-хуанди (興聖皇帝).

Биография

Ранние годы 
Ли Гао родился в 351 году в Дидао округа Лунси государства Ранняя Цинь. Он был посмертным ребёнком Ли Чана — потомка знаменитого генерала  времён империи Хань, который, в свою очередь, возводил свой род к Лао-цзы и генералу царства Цинь Ли Синю, участвовавшему в завоевании всех остальных китайских царств того времени. После смерти Ли Чана его вдова вышла за человека по фамилии Сун, от которого родила как минимум одного сына — Сун Яо. Когда Ли Гао вырос, то изучил труды Сунь-цзы и У Ци по военному делу. В 387 году было создано государство Поздняя Лян, и эти места оказались внутри его границ.

В 397 году Дуань Е провозгласил образование государства Северная Лян, и Ли Гао был назначен главой уезда Сяогу округа Дуньхуан. В 400 году скончался глава округа, а так как Ли Гао стал к тому времени очень популярен среди местных жителей, то с согласия Дуань Е он возглавил округ Дуньхуан. Вскоре после этого его подчинённый Тан Яо, взяв под контроль шесть округов вокруг Дуньхуана, предложил Ли Гао стать их правителем. Ли Гао согласился, и взял себе титул «Лянский гун» (凉公), провозгласив тем самым независимость от Северной Лян.

Во главе Западной Лян 
Ли Гао сделал своей резиденцией Дуньхуан. В 401 году Цзюйцюй Мэнсюнь сверг Дуань Е и сам сел на престол Северной Лян, а Ли Гао, воспользовавшись этим, захватил Цзюцюань. Северная Лян в это время потерпела поражение от государства Поздняя Цинь, и Ли Гао номинально признал себя вассалом Поздней Цинь.

В 405 году Ли Гао, не разрывая вассальных отношений с Поздней Цинь, отправил послов в империю Цзинь, признавая себя ещё и цзиньским вассалом. Затем он перенёс столицу в Цзюцюань, чтобы быть поближе к северолянской столице Чжанъе, и начал долгую войну против Северной Лян. В 406 году он заключил мирный договор с государством Южная Лян.

В 408 году, так и не получив ответа на своё первое послание, Ли Гао отправил новое посольство в империю Цзинь.

В 410 году Ли Гао был вынужден заключить мир с Цзюйцюй Мэнсюнем, однако в 411 году тот совершил неожиданное нападение на Западную Лян. Ли Гао смог отбиться за стенами столицы, а когда Цзюйцюй Мэнсюнь, испытывая трудности с продовольствием, был вынужден отступить к своей столице, отправил за ним своего сына Ли Синя, который одержал крупную победу.

В 417 году Ли Гао заболел и умер. Хотя сам он провозгласил себя лишь гуном, в качестве посмертного титула ему был дан княжеский.

Примечания

Ссылки 
 Официальные биографии правителей Западной Лян в «Вёсны и Осени Шестнадцати государств» (китайский язык)
 Официальная биография Лянского Учжао-вана в «Книге Цзинь» (китайский язык)
 Официальная биография Ли Гао в «Истории Вэй» (китайский язык)

Правители Западной Лян (16 государств)
Правители Азии V века